Farkas Sándor
 Farkas Sándor, gyulafehérvári (?–c. 1858) alszolgabíró, író
 Farkas Sándor (1842–1928) római katolikus plébános
 Farkas Sándor (1853–1938) római katolikus pap, kanonok
 Farkas Sándor (1862–1926) gyógyszerész, archeológus
 Farkas Sándor, boldogfai, vitéz, (1880–1946) Zala megyei katonatiszt, ezredes, Zala vármegye vitézi rend székkapitánya
 Farkas Sándor, gyulafehérvári (1887–1964) könyvtáros
 Farkas Sándor (1888–1970) operaénekes, baritonista
 Farkas Sándor (1907–1970) újságíró, tanár, egyetemi docens
 Farkas Sándor (1908–1999) díszműkovács, szakoktató
 Farkas Sándor (1910–?) költő
 Farkas Sándor (1936–2022) műrepülő
 Farkas Sándor (1949) bárzongorista, hegedűs
 Farkas Sándor (1953) politikus
 Farkas Sándor (1956) kosárlabdaedző
 Farkas Sándor (1961) ökölvívó, olimpikon
 Farkas Sándor (1989) színész (Miskolci Nemzeti Színház)

hasonló nevűek
 Bölöni Farkas Sándor (1795–1842) erdélyi író, műfordító, utazó, művelődésszervező, az MTA tagja
 Boldogfai Farkas Sándor (1907-1970) szobrászművész

Jegyzetek